Вильянуэва-де-Аэскоа ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ауньяменди. Занимает площадь 21,30 км². Население — 135 человек (на 2005 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página del Valle de Aezcoa 

Муниципалитеты Наварры